A Raška egy szláv név és helynév, mely a következőkre utalhat:

Földrajz 
Szerb Fejedelemség (középkor), szerb nevén Raška, középkori szerb állam 610-960 között
Szerb Nagyfejedelemség, szerb nevén Raška, középkori szerb állam 1101-1217 között
Raška (régió), történelmi régió Szerbia délnyugati és Montenegró északi részén
Raškai körzet, körzet Szerbiában
Raška, város Szerbiában, az azonos nevű község és körzet székhelye
Raška, folyó Szerbiában

Személyek 
Karel Raška, cseh fizikus, epidemiológus
Jiří Raška, csehszlovák síugró
Martin Raška, cseh labdarúgó
Chris Raschka, osztrák-amerikai író